Лос Кардос има више значења:

 Лос Кардос (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Кардос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Кардос (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Кардос (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Кардос (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Кардос (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику